San Brendano di Clonfert, anche noto come Brandano o Brendano il Navigatore – abate irlandese, venerato come santo
Brandano (Bartolomeo Carosi (o Garosi), 1486-1554) – predicatore ed eremita italiano di origini senesi
Brandano – variante italiana del nome Brendan

Altri progetti